El término BAC puede hacer referencia a:

Banco de América Central, banco nicaragüense, precursor del grupo BAC Credomatic.
Cromosoma artificial bacteriano o en inglés, Bacterial artificial chromosome.
Boeing Airplane Company, el antiguo nombre de Boeing Commercial Airplanes.
British Aircraft Corporation, empresa aeronáutica británica.
Biblioteca de Autores Cristianos, colección de autores clásicos del Catolicismo.